Arcidiacono – figura dell'amministrazione diocesana
Angelo Arcidiacono (1955-2007) – schermidore e campione olimpico italiano
Domenico Arcidiacono (1895-1956) – militare e politico italiano
Giuseppe Arcidiacono (1927-1998) – fisico e matematico italiano
Ryan Arcidiacono (1994) – cestista italo-americano
Salvatore Arcidiacono (1927-1998) – divulgatore scientifico, chimico e filosofo della scienza italiano
Saro Arcidiacono (1886-1972) – attore italiano
Tommaso Arcidiacono (1200 o 1201-1268) – sacerdote, storico e cronachista dalmata